Серве́ (Servais) — топоним и французская фамилия:

Топоним 
 Серве — коммуна во Франции, находится в регионе О-де-Франс.

Фамилия 
Известные носители:
 Серве, Адриен-Франсуа (1807—1866) — бельгийский виолончелист; отец Жозефа Серве (1850—1885).
 Серве, Жозеф (1850—1885) — бельгийский виолончелист и музыкальный педагог.
 Серве, Рауль (1928—2023) — бельгийский кинорежиссёр-аниматор, художник, педагог.
 Серве, Робби (род. 1976) — нидерландский футболист и тренер.
 Серве, Эмиль (1847—1928) — люксембургский лево-либеральный политический деятель.